Лос Тенамастес има више значења:

 Лос Тенамастес (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Тенамастес (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику